La ópera titulada Rómulo y Hersilia con libreto de Metastasio puede corresponder a:

  Rómulo y Hersilia, ópera de Johann Adolph Hasse (1765).
  Rómulo y Hersilia, ópera de Josef Myslivecek (1773).